L'urlo della folla (The Crowd Roars) –  film del 1932 diretto da Howard Hawks
 The Crowd Roars – film del 1938 diretto da Richard Thorpe